Belomorskoje ist ein russischer Ortsname:
 Belomorskoje, Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, bis 1918: Groß Friedrichsgraben I, 1918–1946 Hindenburg, Kreis Labiau, Ostpreußen
 Belomorskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Wittgirren, 1938–1946 Wittern, Kreis Insterburg, Ostpreußen